Joseph Freusberg ist der Name folgender Personen:

* Joseph Freusberg (Bischof, 1806) (1806–1889), deutscher Weihbischof in Paderborn
 Joseph Freusberg (Politiker, 1842) (1842–1917), preußischer Politiker, Landrat und Beamter
 Joseph Freusberg (Bischof, 1881) (1881–1964), deutscher Weihbischof in Fulda